Че́хи () — село в Польше в сельской гмине Сломники Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается в 6 км от административного центра гмины города Сломники и в 25 км от административного центра воеводства города Краков.

В 1975—1998 годах село входило в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 316 человек.

Данные переписи 2013 года:

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета